Havelterberg is de naam van een heuvel en een dorp in de omgeving van Havelte. 

Zie Havelterberg (heuvel) voor de heuvel
Zie Havelterberg (dorp) voor het dorp